Плаурайт () — фамилия.

Известные носители 
 Плаурайт, Джоан (род. 1929) — британская актриса, сестра Дэвида Плаурайта.
  (род. 1959) — британский пианист.
  (1930—2006) — британский телепродюсер, председатель Granada Television (1987—1992), почётный член BAFTA (с 1992), брат Джоан Плаурайт.
  (1956—2016) — британская театральная и телевизионная актриса, лауреат премии Лоренса Оливье за лучшую роль второго плана в мюзикле (2000).
  (род. 1949) — британская оперная певица, лауреат Премии Лоренса Оливье за первое достижение в опере или балете (1980), номинант в категориях «Актриса новой пьесы» (1980) и «Исполнение новой оперы» (1984).
  (1923—2010) — британский ветеринар, член Лондонского королевского общества (с 1981), лауреат Всемирной продовольственной премии (1999) за создание вакцины против чумы крупного рогатого скота.
  (1849—1910) — британский миколог, президент Британского микологического общества (1898—1899).